

Localidades

Five Points (Alabama)
Five Points (Carolina do Norte)
Five Points (Flórida)
Five Points (Manhattan)
Five Points (Ohio)

Veja também
Three Points

Desambiguações de topônimos